Robert Blair (1593-1666) - teologo scozzese
 Robert Blair (1699-1746) - poeta scozzese
 Robert Blair (1748-1828) - astronomo scozzese
 Robert Blair (1912-2003) - scultore e pittore statunitense
 Robert Blair (1930-2001) - musicista gospel statunitense
 Robert Blair (1981) - giocatore di badminton scozzese